Эпицентр чемпионат Украины по футболу 2012/2013, с началом 2 круга чемпионата «Чемпионат Украины по футболу среди команд клубов Премьер-лиги» — 22-й Чемпионат Украины по футболу. Назван по имени титульного спонсора — компании «Эпицентр». После 1 круга , Чемпионат Украины потерял своего титульного спонсора.
Сезон начался в июле матчем за Суперкубок Украины по футболу между «Шахтёром» и донецким «Металлургом». Первый тур чемпионата начался 13 июля 2012 года матчем «Волынь» — «Карпаты». Завершился
чемпионат 26 мая 2013 года. Чемпионом в 8-й раз стал «Шахтёр».

Регламент 
Команде начисляется:
-за победу — три очка,
-за ничью — одно очко,
-за поражение — ноль очков
 Места команд определяются по таким показателям, полученным во всех матчах:
-большее количество набранных очков;
-лучшая разница забитых и пропущенных мячей;
-большее количество забитых мячей.
 В случае равенства указанных показателей, у двух (кроме случая определения чемпиона Украины) и более команд, преимущество получают команды, у которых в матчах между собой имеют:
-большее количество набранных очков;
-лучшая разница забитых и пропущенных мячей;
-большее количество забитых мячей;
-бо́льшая средняя оценка в конкурсе «Честная игра» (по результатам всех матчей)
 При равенстве и этих показателей, места команд определяются жеребьевкой.
 Если две команды набрали одинаковое наибольшее количество очков во всех
матчах чемпионата, чемпион Украины определяется в «Золотом
матче» между этими командами на нейтральном поле. Так же предусмотренно дополнительное время, 11-метровые удары.

Участники 
В Украинской Премьер-лиге в 2012/13 годах приняли участие 16 команд.

 Заполненность — отношение посещаемости к вместимости стадиона. Для «Говерлы» — берется вместимость «Авангарда», для «Карпат» — «Украины»

Региональное распределение

Составы

Результаты матчей

Турнирная таблица 

|
|
|

|
|
|
|
|

* Как финалист Кубка Украины
** Снятие с участия в чемпионате из-за финансовых проблем

Обладатели 1 места по ходу чемпионата

Обладатели 2 места по ходу чемпионата

Обладатели 3 места по ходу чемпионата

Статистика игроков

Бомбардиры 

В скобках указаны голы с пенальти

Ассистенты

Гол + пас

Вратари 

Включены лучшие вратари по соотношению проведённых игр и пропущенных голов, среди тех кто сыграл более 10 матчей

Арбитры 

По итогам опросов Премьер-лигой тренеров и капитанов участвующих команд, лучшим арбитром сезона стал Юрий Можаровский

Жирным шрифтом выделены арбитры ФИФА

Статистика чемпионата

Общая 
 Сыграно игр — 238
 технических поражений — 2
 Забито мячей — 615
 в среднем за матч — 2,58
 хозяева — 364 (59.2 %)
 гости — 251 (40.8 %)
 Побед хозяев — 115 (48,3 %)
 Побед гостей — 70 (29,17 %)
 Ничьих — 53 (22.08 %)
 Посещаемость — 3 005 377
 средняя за матч — 12 628
 Карточки
 красные — 72
 жёлтые — 1 183

Статистические данные 
 Результативный тур:  29 (29 голов)
 Нерезультативный тур:  13 (10 голов)
 Мирные туры:  22, 26 (по 5 ничьих)
 Бескомпромиссные туры:  2, 17, 24 (ни одной ничьей)
 Грубый тур: 10-й (51 предупреждение и 3 удаления; 22-й тур — 8 удалений)
 Самый грубый матч: Днепр — Металлист и Динамо — Днепр — 1 удаление и 12 предупреждений
 Посещаемый тур:  1-й (163 969)
 Наименее посещаемый тур:  16-й (25 100)
 Посещаемый матч:  Динамо — Шахтер — 66 879 (23-й тур)
 Наименее посещаемый матч:  Кривбасс — Волынь — 985 (15-й тур)
 Результативный матч:  Металлург (Д) — «Кривбасс» — 6:2 (11 тур)
 Бескомпромиссная команда:  Динамо (2 ничьи)
 Миролюбивая команда:  Арсенал (9 ничьих)

Варианты счёта 
 1:0 — 45 (22 побед хозяев; 23 победы гостей)
 2:0 — 38 (27 побед хозяев; 11 побед гостей)
 1:1 — 35 раз
 2:1 — 33 (20 победы хозяев; 13 побед гостей)
 3:0 — 17+2* (13 побед хозяев; 4 побед гостей)
 3:1 — 16 (8 побед хозяев; 8 побед гостей)
 0:0 — 13 раз
 4:0 — 8 (4 победы хозяев; 4 победа гостей)
 5:0 — 7 (5 победа хозяев; 2 победы гостей)
 4:1 — 6 (5 победы хозяев; 1 победа гостей)
 3:2 — 5 (5 победы хозяев; 0 победы гостей)
 2:2 — 4 раза
 5:1 — 3 (1 победа хозяев; 2 победы гостей)
 4:2 — 2 (0 победа хозяев; 2 победы гостей)
 6:0 — 2 (2 победа хозяев; 0 победы гостей)
 3:3 — 1 раз
 4:3 — 1 (1 победа хозяев; 0 победы гостей)
 6:2 — 1 (1 победа хозяев; 0 победы гостей)
 7:0 — 1 (1 победа хозяев; 0 победы гостей)
* два результата технических

Серии 
 Выигрышная: 15 — Шахтёр
 Беспроигрышная: 16 — Металлист
 Ничейная: 3 — Шахтёр, Ильичёвец
 Забивная: 16 — Металлист
 Сухая: 4 — Днепр, Черноморец, Шахтёр
 Проигрышная: 7 — Говерла
 Безвыигрышная: 24 — Металлург З
 С пропуском голов: 22 — Говерла
 Безголевая: 8 — Металлург З

Наказания 

* Распределение по очкам: за удаление 3 очка, за предупреждение — 1

Посещаемость

Крупные поражения 
 10 раз — Металлург З
 5 раз — Говерла
 4 раза -
 Карпаты
 Заря
 Волынь
 Арсенал
 3 раза -
 Ворскла
 Металлург Д
 Таврия
 2 раза -
 Кривбасс
 Черноморец
 1 раз — Ильичёвец
*Разница забитых и пропущенных голов 3 и более

Крупные победы 
 13 раз — Шахтёр
 5 раз -
 Динамо
 Днепр
 4 раза — Металлист
 3 раза -
 Металлург Д
 Кривбасс
 2 раза -
 Арсенал
 Ворскла
 Черноморец
 Ильичёвец
 1 раз -
 Заря
 Волынь
 Карпаты
 Таврия
*Победы с разницей забитых и пропущенных голов 3 и более

Сухие матчи 
 17 — Динамо
 15 — Шахтёр
 14 — Металлург Д
 12 — Днепр
 10 — Ильичёвец
 10 — Кривбасс
 10 — Металлист
 9 — Таврия
 9 — Черноморец
 8 — Ворскла
 7 — Заря
 7 — Карпаты
 6 — Волынь
 5 — Арсенал
 4 — Металлург З
 2 — Говерла

Безголевые матчи 
 20 — Металлург З
 14 — Ворскла
 13 — Ильичёвец
 12 — Волынь
 12 — Заря
 12 — Таврия
 10 — Арсенал
 9 — Металлург Д
 8 — Говерла
 8 — Кривбасс
 8 — Черноморец
 6 — Карпаты
 5 — Днепр
 4 — Динамо
 3 — Металлист
 1 — Шахтёр

Наиболее посещаемый матч

Наименее посещаемый матч

Примечания

Ссылки 
 Сезон 2012/2013 на официальном сайте УПЛ
 Сезон 2012/2013 на сайте Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 Сезон 2012/2013 на сайте Ukr-Football.org.ua
 Чемпионат 2011/2012 на сайте RSSSF
 Чемпионат 2011/2012 на wildstat.ru
 Сезон 2011/2012 на allplayers.in.ua
 Статистика премьер-лиги 2011/2012 на stat-football.com

2012/2013
Футбол на Украине в сезоне 2012/2013
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2012/2013